Wolterstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Wolterstorff (* 1932), US-amerikanischer Philosoph und Theologe

 Willy Wolterstorff (1864–1943), deutscher Zoologe, Geologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Woltersdorf
 Woltersdorff